Seafood – gruppo musicale britannico
 Seafood - Un pesce fuor d'acqua (SeeFood) – film del 2011 diretto da Aun Hoe Goh